Det ukrainske alfabet er en variant af det kyrilliske alfabet, som anvendes til at skrive ukrainsk, det officielle sprog i Ukraine.

Bogstavnavne og udtalelse 

  Udtalen af  varierer afhængigt af kontekst; det er labialt før bagtungevokal og labiodentalt før fortungevokaler. Det kan også vokaliseres til  i udlyd.

Transliteration ovenfor følger den angelsaksiske lingvistiks translitteration.

Noter
 Ґ (ge) indgik ikke i ortografien i Den Ukrainske Socialistiske Sovjetrepublik fra 1933 til 1990; og det mangler fra nogle computertegnsæt og -skrifttyper.
 Blødt tegn (ь):
 Det bløde tegn betragtes ikke som et bogstav, men et ortografisk symbol, der indikerer blødgørelse (palatalisering) af den foregående konsonant.
 Det bløde tegn var i slutningen af alfabetet før 1990, da den nye officielle ortografi ændrede dets position.
 Apostroffen indikerer, at en konsonant, der kommer før en blød vokal, ikke palataliseres, når den ellers ville blive det.
 Der er også digrafer (дж) og (дз), som udtales som enkelte lyde, såsom dg i knowledge for дж og dz. Eksempler: джмiль (en humlebi), бджoлa (en bi), дзвоник (en klokke).

Eksterne henvisninger 

Alfabet
Alfabet
Alfabeter
Translitteration af det Kyrilliske alfabet